Ра́пполово — название населённых пунктов в России:

 Рапполово — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Рапполово — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.